Leu kan syfta på:

 Moldavisk leu – en valuta som används i Moldavien
 Rumänsk leu – en valuta som används i Rumänien
 Leu – en kemisk förening, se leucin

Geografi

Indonesien 

 Desa Leu, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar